Akropotamia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Akropotamiá (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ártas, 
 Akropotamiá (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Kilkís, 

Robotskapade Greklandförgreningar